Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale David Škoch 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl (secondo turno)
 David Škoch (finale)
 Wojciech Kowalski (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)

 Orlin Stanojčev (primo turno)
 József Krocskó (primo turno)
 Michael Geserer (primo turno)
 Sergio Cortés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1996